Натуральне число 174
 174 рік до нашої ери
 174 рік нашої ери